W Polsce
 Jasionka – wieś w woj. lubelskim, w pow. parczewskim, w gminie Parczew
 Jasionka – część wsi Skórka w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Parzęczew
 Jasionka – wieś w woj. łódzkim, w pow. zgierskim, w gminie Zgierz
 Jasionka – przysiółek wsi Krzywa w woj. małopolskim, w pow. gorlickim, w gminie Sękowa
 Jasionka – wieś w woj. mazowieckim, w pow. siedleckim, w gminie Zbuczyn
 Jasionka – część wsi Blizne w woj. podkarpackim, w pow. brzozowskim, w gminie Jasienica Rosielna
 Jasionka – część wsi Krzątka w woj. podkarpackim, w pow. kolbuszowskim, w gminie Majdan Królewski
 Jasionka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. krośnieńskim, w gminie Dukla
 Jasionka – wieś w woj. podkarpackim, w pow. rzeszowskim, w gminie Trzebownisko
 Jasionka – część wsi Krzewata w woj. wielkopolskim, w pow. kolskim, w gminie Olszówka

 Jasionka – gromada
 Jasionka – potok, dopływ Jasiołki
 Jasionka – rzeka, prawy dopływ Broku Małego

 Zobacz też
 Jasionka Masiowa
 Jasionka Steciowa
 Port lotniczy Rzeszów-Jasionka
 Jesionka